Мужская сборная Дании по кёрлингу — представляет Данию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Дании ().

Статистика выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира 
{| class="standard collapsible" width=70%
|-
! width=23%|Год
! width=19%|Игры
! width=19%|Победы
! width=19%|Поражения
! width=19%|Место
|- align="center"
| 1973
| 9 || 1 || 8 || 10-е
|- align="center"
| 1974
| 9 || 4 || 5 || 5-е
|- align="center"
| 1975
| 9 || 1 || 8 || 9-е
|- align="center"
| 1976
| 9 || 1 || 8 || 10-е
|- align="center"
| 1977
| 9 || 0 || 9 || 10-е
|- align="center"
| 1978
| 9 || 2 || 7 || 10-е
|- align="center"
| 1979
| 9 || 1 || 8 || 10-е
|- align="center"
| 1980
| 9 || 1 || 8 || 9-е
|- align="center"
| 1981
| 9 || 2 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 1982
| 9 || 4 || 5 || 8-е
|- align="center"
| 1983
| 9 || 4 || 5 || 7-е
|- align="center"
| 1984
| 9 || 1 || 8 || 9-е
|- align="center" bgcolor=#CFAA88
| 1985
| 10 || 6 || 4 || 3-е
|- align="center"
| 1986
| 10 || 3 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 1987
| 11 || 6 || 5 || 4-е
|- align="center"
| 1988
| 10 || 3 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 1989
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center" bgcolor=#CFAA88
| 1990
| 10 || 7 || 3 || 3-е
|- align="center" 
| 1991
| 9 || 2 || 7 || 8-е
|- align="center" 
| 1992
|  colspan="4" | не участвовали 
|- align="center" 
| 1993
| 10 || 5 || 5 || 5-е
|- align="center" 
| 1994
| 9 || 3 || 6 || 7-е
|- align="center" 
| 1995
|  colspan="4" | не участвовали 
|- align="center" 
| 1996
|  colspan="4" | не участвовали 
|- align="center" 
| 1997
| 9 || 3 || 6 || 7-е
|- align="center" 
| 1998
| 9 || 4 || 5 || 7-е
|- align="center" 
| 1999
| 10 || 5 || 5 || 6-е
|- align="center" 
| 2000
| 9 || 4 || 5 || 10-е
|- align="center"
| 2001
| 9 || 1 || 8 || 10-е
|- align="center"
| 2002
| 9 || 5 || 4 || 5-е
|- align="center"
| 2003
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 2004
| 9 || 2 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 2005
| 11 || 1 || 10 || 11-е
|- align="center"
| 2006
| 11 || 5 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 2007
| 11 || 4 || 7 || 11-е
|- align="center"
| 2008
| 11 || 4 || 7 || 9-е
|- align="center"
| 2009
| 11 || 5 || 6 || 7-е
|- align="center"
| 2010
| 11 || 7 || 4 || 5-е
|- align="center"
| 2011
| 11 || 0 || 11 || 12-е
|- align="center"
| 2012
| 11 || 6 || 5 || 7-е
|- align="center"
| 2013
| 13 || 7 || 6 || 4-е
|- align="center"
| 2014
| 11 || 2 || 9 || 12-е
|- align="center" 
| 2015
| colspan="4" | не участвовали 
|- align="center"
| 2016
| 14 || 9 || 5 || 
|- align="center"
| 2017—2020
| colspan="4" | не участвовали 
|- align="center"
| 
| 13 || 3 || 10 || 11-е
|- align="center"
| 
| 12 || 2 || 10 || 13-е
|- align="center"
|  Всего || ' || ' || '''' ||
|}До 1973 в чемпионатах мира сборная Дании участия не принимала.''

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Дания -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Дании

См. также 
 Женская сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная сборная Дании по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу
 Сборная Дании по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Дании по кёрлингу на колясках

Дания
Кёрлинг в Дании
Кёрлинг